Hirschberg est un patronyme et un toponyme.

Patronyme

David Hirschberg (1899-?), compositeur américain
Else Hirschberg (1892-1942), chimiste allemande
 Johann Hirschberg (1847-1910), prêtre catholique et homme politique allemand
Lora Hirschberg (née en 1963), mixeuse de cinéma américaine
Max Hirschberg (1883-1964), avocat allemand durant la République de Weimar

Toponyme

Hirschberg, ville de l'arrondissement de Saale-Orla en Thuringe
 Hirschberg, commune de l'arrondissement de Rhin-Lahn en Rhénanie-Palatinat
 Hirschberg an der Bergstraße, commune de l'arrondissement de Rhin-Neckar en Bade-Wurtemberg
 Hirschberg, montagne des Préalpes orientales septentrionales en Bavière
 Hirschberg, la colline la plus élevée de la forêt Kaufungen en Hesse et en Basse-Saxe

Hirschberg, ancien nom allemand de la ville de Jelenia Góra

Hirschberg am See, ancien nom allemand de la ville de Doksy